Archoserica är ett släkte av skalbaggar. Archoserica ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Archoserica